Wales es el nombre en inglés de Gales (Reino Unido). Puede referirse a:

Artes y espectáculos 
Cine
 The Outlaw Josey Wales, película estadounidense.

Teatro
 Wales Millennium Centre, centro de artes escénicas de Cardiff, la capital de Gales.

Televisión
 BBC Wales, división de la BBC para Gales.
 ITV Wales & West, franquicia de la cadena de televisión ITV1 para Gales.

Lugares 
Australia
 Nueva Gales del Sur (en inglés New South Wales), estado.

Canadá
 Isla Wales, isla canadiense deshabitada.

Estados Unidos
 Wales (Alaska), localidad de Alaska.
 Wales (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Cavalier, estado de Dakota del Norte.
 Lake Wales, ciudad en el condado de Polk, estado de Florida.
 Wales (Maine), pueblo en el condado de Androscoggin, estado de Maine.
 Wales (Massachusetts), pueblo en el condado de Hampden, estado de Massachusetts.
 Municipio de Wales. municipio ubicado en el condado de St. Clair, en el estado estadounidense de Míchigan.
 Wales (Nueva York), pueblo en el condado de Erie, estado de Nueva York.
 North Wales, borough en el condado de Montgomery, estado de Pensilvania.
 Wales (Utah), localidad del condado de Sanpete, estado de Utah.
 Wales (Wisconsin), villa en el condado de Waukesha, estado de Wisconsin.

Personas 
 Jimmy Wales (1966-), fundador de Wikipedia.
 Wally Wales (1895-1980), actor estadounidense.

Otros usos (miscelánea) 
 Prince of Wales Country Club, club social y deportivo chileno.
 Universidad Johnson & Wales, universidad privada en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.
 HMS Prince of Wales,  nombre de al menos siete buques de la Royal Navy.

Desambiguación de términos similares 
 Welsh 
 Welch 
 Walsh